Niemcy:
 Buchet – dzielnica Bad Griesbach im Rottal
 Buchet – dzielnica Neumarkt-Sankt Veit
 Buchet – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Osoby:
 Philippe Buchet – francuski rysownik